Планше́-ле-Мин () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Шампанье. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70414.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 350 км к востоку от Парижа, в 80 км северо-восточнее Безансона, в 50 км к востоку от Везуля.

По территории коммуны протекает река . Практически вся территория коммуны покрыта лесами.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1092 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 675 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 469 были экономически активными, 206 — неактивными (показатель активности — 69,5 %, в 1999 году было 64,6 %). Из 469 активных жителей работали 424 человека (249 мужчин и 175 женщин), безработных было 45 (21 мужчина и 24 женщины). Среди 206 неактивных 45 человек были учениками или студентами, 68 — пенсионерами, 93 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Две группы карьеров эпохи неолита. Исторический памятник с 1994 года
 Музей ярмарочных гуляний

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона